Endemisk kan syfta på

 Endemism, om artförekomst inom biologi
 Endemi, om sjukdomsförekomst inom infektionsepidemiologi